Пла́я-дель-Ка́рмен (, дословно: пляж Кармен) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Солидаридад и является его административным центром. Расположен в центральной части туристической зоны Ривьера Майя на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

История 
В доиспанские времена вблизи современного Плая-дель-Кармен располагалась майянская деревня Шаман-Ха, что можно перевести как — северные воды. Деревня была отправной точкой к святилищу Иш-Чель на острове Косумель.

В 1526 году регион был завоёван Франсиско де Монтехо и разбил военный лагерь на месте Шаман-Ха, назвав его Саламанка. В 1527 году здесь же разбил лагерь лейтенант Алонсо де Авила. В дальнейшем район остался незаселённым.

В 1937 году была основана деревня Плая-дель-Кармен, жители которой занимались рыбной ловлей, добычей сока саподиллы, заготовкой древесины и кокосов.

В октябре 2005 года через Плая-дель-Кармен прошёл ураган Вильма, нанёсший городу значительный ущерб, но через несколько недель почти все повреждения были устранены.

Население

Туристическая инфраструктура 
Поблизости от Плая-дель-Кармен находятся несколько привлекательных для туристов объектов:
  — экологический тематический парк, посвященный культуре майя.
 Косумель — остров напротив Плая-дель-Кармен, до которого лишь 45 минут на пароме.
 Пуэрто-Авентурас — туристический город с пристанью для яхт, полями для гольфа, ресторанами.
 Сиан-Каан — биосферный заповедник.

В границах Плая-дель-Кармен находится развитый туристический комплекс , состоящий из цепи гостиниц.

Город находится на побережье пролива Косумель, одного из популярнейших в мире мест для дайвинга.

В Плая-дель-Кармен делают остановку несколько круизных лайнеров.

Спорт 
В городе базируется футбольная команда Интер Плая-дель-Кармен, которая играет в южной зоне второго дивизиона Мексики.

Города-побратимы 
 , Куэрнавака
 , Вальядолид
 , Чжуншань
 , Альхесирас
 , Сан-Франсиско-де-Кампече
 , Мерида

Фотографии

Примечания 

Города Кинтана-Роо